Barling (Essex)
Barling (Arkansas)